Alte Fabrik steht für:

 Alte Fabrik in Schüttentobel, Bayern, siehe Schüttentobel #„Alte Fabrik“
 Alte Fabrik Siebnen, Kanton Schwyz
 Gewerbepark Alte Fabrik Altenburg, Thüringen